Aulolaimus är ett släkte av rundmaskar. Aulolaimus ingår i familjen Aulolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Aulolaimus